En Guyane, le mot wapa désigne trois espèces d'arbres du genre Eperua :

Eperua falcata, Eperua rubiginosa, Eperua grandiflora

Eperua grandiflora est parfois appelé Wapa Courbaril ou Wapa montagne.

Au Suriname, les wapas sont appelés walapa.

Les wapas sont les espèces les plus abondantes en Guyane mais ils présentent des difficultés de valorisation à cause de l'éclatement à la coupe et au sciage. Ils sont caractérisés par la présence de coques plates de couleur jaune ou rouge, de  de long et 5 de large, possédant une structure de carton, qui pendent des branches de l'arbre.

Caesalpinioideae
Arbre en Amérique du Sud
Nom de légumineuse ambigu
Flore en Guyane